Osoby o nazwisku Giovanelli:
 Ivo Giovanelli – chorwacki waterpolista
 Ronaldo Soares Giovanelli – brazylijski piłkarz
 Ruggiero Giovanelli – włoski kompozytor